Who? steht für:
 Who? (Lied) – Lied von Jerome Kern, Harbach und Oscar Hammerstein (1927)
 Who? – Originaltitel des Films Der Mann aus Metall (1973)
 Who?, Roman von Algis Budrys von 1958, siehe Zwischen zwei Welten (Budrys)